Kervern est un patronyme porté par plusieurs personnalités :
Alain Kervern (1945), écrivain français.
Marie-Renée Chevallier-Kervern (1902-1987), artiste bretonne.
Gustave Kervern (1962), comédien français.
Stéphanie Pillonca-Kervern est une réalisatrice, scénariste et actrice française, femme de Gustave Kervern.
Raymonde de Kervern (1899-1973), poétesse mauricienne.
 Georges-Yves Kervern (1935-2008) , dirigeant de sociétés

Homonymie de patronyme